Hieronder volgt een lijst van Belgische politici die van politieke partij wisselden. De politici worden gerangschikt bij hun laatste partij.

In 2001 viel de Volksunie uiteen in twee partijen: N-VA en het ondertussen in sp.a opgegane spirit. VU’ers die van de Volksunie naar de N-VA gingen staan niet in de lijst; indien ze naar een andere partij gingen wel.

Nederlandstalige politici

CD&V
 Herman Candries: van Volksunie naar CVP in 1993
 Ignace Lowie: van Vlaams Blok naar onafhankelijk in 2001 naar CVP in 2002
 Johan Sauwens: van Volksunie naar CVP in 2001

Groen
 Stijn Bex: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven naar onafhankelijke naar sp.a naar Groen
 Bart Caron: van Spirit/VlaamsProgressieven naar onafhankelijke naar Groen
 Ludo Dierickx: van Agalev naar SP naar Groen
 Geert Lambert: van Volksunie via ID21 naar Spirit/VlaamsProgressieven/SLP naar Groen
 Nelly Maes: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven/SLP naar Groen
 Bart Staes: van Volksunie via ID21 naar Spirit naar Groen
 Ferdy Willems: van Volksunie naar Spirit naar Groen

N-VA
 Huub Broers: van CD&V naar N-VA in 2010
 Jan Dhaene: van Agalev naar sp.a naar N-VA
 Luc Sevenhans: van Vlaams Belang naar onafhankelijke naar N-VA
 Bruno Stevenheydens: van Vlaams Belang naar onafhankelijke naar N-VA
 Ludo Van Campenhout: van Open Vld naar onafhankelijke naar N-VA
 Karim Van Overmeire: van Vlaams Belang naar onafhankelijke naar N-VA
 Chris Morel: van CVP naar N-VA
 Andre Gantman: van Open Vld naar N-VA
 Jurgen Ceder: van VB naar N-VA in 2012
 Annick De Ridder: van Open Vld naar N-VA in 2013
 Lorin Parys: van Open Vld naar N-VA in 2013
 Assita Kanko: van MR naar N-VA in 2018

Open Vld
 Koen Anciaux: van Volksunie naar Open Vld
 Fons Borginon: van Volksunie naar VLD
 Pierre Chevalier: van Revolutionaire Arbeiders Liga naar SP naar VLD
 Jaak Gabriëls: van Volksunie naar CPV naar VLD
 Sven Gatz: van ID21 naar Spirit naar VLD
 André Geens: van Volksunie naar CPV naar VLD
 Margriet Hermans: van ID21 naar Spirit naar Open Vld
 Mimi Kestelijn-Sierens: van CVP naar VLD
 Reginald Moreels: van CVP naar NCD naar VLD
 Lisette Nelis-Van Liedekerke: van CVP naar VLD
 Karel Pinxten: van CVP naar NCD naar VLD
 Herman Schueremans: van CVP naar VLD
 Bart Somers: van Volksunie naar CPV naar VLD
 Paul Staes: van Agalev naar CVP naar NCD naar VLD
 John Taylor: van CVP naar NCD naar VLD
 Annemie Turtelboom: van CVP naar NCD naar VLD
 Jef Valkeniers: van Volksunie naar VLD
 Andries Van den Abeele: van CVP naar VLD
 Johan Van Hecke: van Partij van de Arbeid van België naar CVP naar NCD naar VLD
 Vincent Van Quickenborne: van Triangel naar de Coudenberggroep naar ID21 naar VLD
 Annemie Vandecasteele: van Volksunie via ID21 naar Spirit naar VLD
 Patrik Vankrunkelsven: van Volksunie via ID21 naar Spirit naar VLD
 Stefan Walgraeve:: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven naar onafhankelijke naar Open Vld
 Luc Willems: van CD&V naar VLD
 Bart Tommelein: van Volksunie naar VLD
 Jacinta De Roeck: van Agalev naar sp.a naar Open Vld

Vooruit
 Fouad Ahidar: van ID21 naar Spirit/VlaamsProgressieven naar onafhankelijke naar sp.a
 Bert Anciaux: van Volksunie via ID21 naar Spirit/VlaamsProgressieven naar onafhankelijke naar sp.a
 Vic Anciaux: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven naar sp.a
 Jos Bex: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven naar onafhankelijke naar sp.a
 Johan De Mol: van Volksunie naar SP
 Marie-Paule Quix: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven naar sp.a
 Mohamed Ridouani: van Spirit/VlaamsProgressieven/SLP naar sp.a
 Jan Roegiers: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven naar sp.a
 Ludo Sannen: van Groen naar sp.a
 Annelies Storms: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven naar sp.a
 Fauzaya Talhaoui: van Antwerpen 94 naar Agalev naar Spirit/VlaamsProgressieven naar onafhankelijke naar sp.a
 Koen T'Sijen: van Volksunie naar Spirit/VlaamsProgressieven naar sp.a
 Wouter Van Bellingen: van Spirit/VlaamsProgressieven naar sp.a
 Frank Vandenbroucke: van Revolutionaire Arbeiders Liga naar SP
 Joris Vandenbroucke: van Spirit/VlaamsProgresieven naar onafhankelijke naar sp.a

Vlaams Belang 
 Karel Dillen: van Volksunie naar Vlaams Blok
 Marie-Rose Morel: van N-VA naar Vlaams Belang
 Staf Neel: van SP naar Vlaams Blok
 Roeland Raes: van Volksunie naar Vlaams Blok
 Wim Verreycken: van Volksunie naar Vlaams Blok
 Roeland Van Walleghem: van Volksunie naar Vlaams Blok/Vlaams Belang

LDD
 Jean-Marie Dedecker: van VLD naar N-VA naar LDD
 Boudewijn Bouckaert: van VLD naar LDD
 Mimount Bousakla: van sp.a naar LDD
 Gino De Craemer: van Vlaams Blok naar N-VA naar LDD
 Martine De Graef: van VLD naar LDD
 Patricia De Waele:  van VLD naar LDD
 Ivan Sabbe: van VLD naar LDD
 Monique Moens: van Vlaams Blok naar  LDD
 Peter Reekmans: van VLD naar LDD
 Lieve Van Ermen: van VLD naar LDD
 Jurgen Verstrepen: van Vlaams Blok naar  LDD

Andere
 Koen T'Sijen: van Volksunie naar PRO

Franstalige politici

FDF
 Marcel-Hubert Grégoire: van PSB naar onafhankelijk naar FDF
 François Persoons: van PSC naar FDF

MR
 Gérard Deprez: van PSC via MCC naar MR

PS
 Werner Daem: van sp.a naar PS

Zie ook
 Lijst van familiale verbanden tussen Belgische politici
 Lijst van Nederlandse politici die van partij wisselden

Politiek in België
partij wissel